Edoardo Zardini peut faire référence à :
 Edoardo Zardini (né en 1976), un skieur italien ;
 Edoardo Zardini (né en 1989), un coureur cycliste italien.